Přehrada znamená:
 přehradní hráz – hráz, která přehrazuje říční údolí a vytváří přehradní nádrž
 přehradní nádrž – vodní nádrž tvořená přehradní hrází a okolním terénem, metonymické rozšíření předchozího významu
 jiné zařízení přehrazující nějaký prostor, tj. přepážka, například ve stájích

Názvy vodních ploch 
 Přehrada (rybník) - název říčního jezera v okrese Pardubice

Názvy uměleckých děl 
 Velká přehrada – český film z roku 1942 režiséra Jana Alfréda Holmana
 Přehrada – utopický román Marie Majerové z roku 1932
 Priehrada – československý film z roku 1950, režie Paľo Bielik

Externí odkazy